New Carlisle kan syfta på:

Kanada 

 New Carlisle, Kanada,

USA 

 New Carlisle, Ohio, ort, Clark County, 
 New Carlisle, Indiana, ort, Saint Joseph County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar